Earlston hace referencia a:

 Earlston (Australia)
 Earlston (East Ayrshire), Escocia
 Earlston (Pensilvania), Estados Unidos
 Earlston (Scottish Borders), Escocia